

Personnalités 

 Gregorio Gaetani (- siècles), cardinal italien ; 
 Ottavio Gaetani (1566-1620), jésuite, historien et érudit italien ;
 Soffredo Errico Gaetani (mort en 1210), cardinal italien.

Voir aussi